

Musica 
 Big Deal – album dei Killer Dwarfs del 1988
 Big Deal – singolo di LeAnn Rimes del 1999, dall'album LeAnn Rimes
 Big Deal – album di Montenero del 2010
 Big Deal Records – etichetta discografica statunitense
 Big Deal – band pop/rock statunitense

Altro 
 Big Deal – film del 1985 diretto da Barry Healey
 Big Deal – musical di Bob Fosse del 1986
 Big Deal – serie televisiva britannica
 The Big Deal – videogioco del 1986